

Ім'я 

 Папе Шейх Діоп (* 1997) — іспанський футболіст сенегальського походження, півзахисник клубу «Ліон».

Прізвище 

 Адам Папе (1895—1990) — польський фехтувальник
 Сорен Папе Поульсен (* 1971) — данський політик, член Консервативної народної партії, міністр юстиції Данії з 2016 року.
 Фридерик Папе (1856—1940) — польський історик, бібліотекар. Дійсний член АН у Кракові; професор.